Zemmin steht für:
 Zemmin (Bentzin), Ortsteil der Gemeinde Bentzin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Zemmin, ehemals im Kreis Neustettin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Cieminko
 Zemmin, ehemals im Kreis Stolp, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Ciemino (Główczyce)